Pougatchev, Pougatchiov (masculin, en ) ou Pougatcheva, Pougatchiova (féminin, ) est un patronyme russe :

 Alla Pougatcheva (1949-), chanteuse et actrice russe
 Emelian Pougatchev (1740-1775), un prétendant au trône russe ayant mené une insurrection notamment cosaque pendant le règne de Catherine II
 Pougatchev, un poème dramatique de Sergueï Essénine
 Pougatchev, ville russe de l'oblast de Saratov
 Sergueï Pougatchev (1963-), un homme d'affaires et milliardaire russe
 Viktor Pougatchev (1948-), pilote d'essais en chef chez Soukhoï, célèbre pour avoir inventé la figure dite « Cobra de Pougatchev »

Patronyme russe